Faccini ist der Familienname folgender Personen:

 Bartolomeo Filippo Faccini (1532–1577), italienischer Maler
 Enrico Faccini (* 1962), italienischer Comiczeichner
 Girolamo Faccini (1547–1614), italienischer Maler
 Luigi Faccini (* 1939), italienischer Regisseur
 Paolo Alberto Faccini (* 1961), italienischer Fußballspieler
 Pietro Faccini (1562?–1602/14), italienischer Maler